Чжан Цзикэ (, род. 16 февраля 1988, Циндао, провинция Шаньдун) — китайский игрок в настольный теннис. Трёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира. Обладатель символического «большого шлема» настольного тенниса, который обеспечивается индивидуальными победами на чемпионате мира, Кубке мира и на Олимпийских играх.

Спортивная карьера 
В феврале 2010 года Чжан Цзикэ впервые вошел в первую десятку игроков мирового рейтинга, в августе 2012 года достиг первой позиции мирового рейтинга.

После участия в Олимпиаде в Рио Чжан Цзикэ стал реже выступать на международных турнирах и спортивные журналисты начали обсуждать завершение его карьеры. В последний раз Чжан Цзикэ принял участие в этапе «ITTF World Tour» в июле 2018 года, на Korea Open.

Стиль игры 
Чжан Цзикэ — правша, играет в атакующем стиле, использует европейскую хватку.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Чжан Цзикэ на официальном сайте ITTF
 Динамика изменения мирового рейтинга Чжан Цзикэ на официальном сайте ITTF

Игроки в настольный теннис Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по настольному теннису
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Игроки в настольный теннис на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки в настольный теннис на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы мира по настольному теннису